Оле́г Саве́льев: Савельев, Олег Алексеевич (1937—1993) — советский и российский архитектор.
 Савельев, Олег Генрихович (род. 1965) — министр Российской Федерации по делам Крыма.
 Савельев, Олег Ефремович (род. 1951) — советский и украинский хозяйственный, государственный и политический деятель.